Abrostola juncta är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1949. Abrostola juncta ingår i släktet Abrostola och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
juncta